Роморантен-Лантене:

 Роморантен-Лантене — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Луар и Шер. 
 Роморантен-Лантене — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Центр (регион Франции).